El término feral (del latín ferālis: 'feroz, letal', a su vez de fera: 'fiera, animal salvaje'), que significa cruel y sangriento, puede referirse, en esta enciclopedia:

 a un animal feral o cimarrón, el que ha pasado del estado doméstico al salvaje y sus camadas asilvestradas;
 a un niño feral, un humano criado por animales o, también, solitariamente, por encontrarse abandonado en el medio natural o por crecer aislado o confinado;
 Feral Interactive, una empresa editora de videojuegos y software;
 Feral (canción), pieza musical del grupo Radiohead incluida en el álbum The King of Limbs;
 Feral (novela), obra ciencia ficción del escritor español David Jasso;
 Feral Faun, primer pseudónimo del editor anarquista después conocido como Wolfi Landstreicher.